Gerwer ist der Nachname folgender Personen:

 Friedrich Gerwer (1807–1876), Schweizer Pfarrer und Historiker
 Johann Gerwer (vor 1390–1460), deutscher Ratsherr und Gesandter der Hansestadt Lübeck
 Karl Friedrich Gerwer (1805–1876), Schweizer Richter und Oberst.

Siehe auch:
 Gerber